La nazionale Under-15 di calcio di San Marino è la rappresentativa Under 15 della Repubblica di San Marino ed è posta sotto l'egida della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Voci correlate
Federazione Sammarinese Giuoco Calcio
Nazionale di calcio di San Marino

Under-15
San Marino